Гжель:

 Гжель — русский народный промысел и местность в Подмосковье, один из традиционных российских центров производства керамики.
 Гжель — село в Раменском районе Московской области.
 Гжель — посёлок в Раменском районе Московской области.
 Гжель — ж.-д. станция в Раменском районе Московской области.
 Гжель — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 «Гжель» — Московский государственный академический театр танца.
 М-101Т «Гжель» — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт малой вместимости.
 Гжель — сорт флокса метельчатого.

См. также 
 Гжельская волость
 Гжельский переулок
 Гжельский сельский округ
 Гжельский ярус